Ramona Badescu est le nom :
 d'une actrice italienne ;  
 d'une femme écrivain française.